Huepaco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Huepaco, Sinaloa, 
 Huepaco, Sonora, Huatabampo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar